Roehmer ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Römer.

Namensträger 
 Joseph Otto Roehmer (1812–1883), königlich preußischer Generalmajor
 Marion Roehmer, deutsche Archäologin

Familienname